Masséna ist der Familienname folgender Personen: 

Massena steht für: 

 Massena (Iowa), Ort im Cass County, Iowa, USA 
 Massena (New York), Ort im St. Lawrence County, New York, USA